Гай Рутилий Руф () е политик на Римската република през 4 век пр.н.е. Произлиза от плебейската фамилия Рутилии, клон Руф.

Той е народен трибун през 362 пр.н.е. и създава закон Lex Rutilia. Неговият колега е Марк Помпоний Консули тази година са Квинт Сервилий Ахала и Луций Генуций Авентиненсис.

Източници 
 Ливий, Ab urbe condita, VII, 4.

Народни трибуни
Рутилии